

Persone
 Alberto Helman, a volte riportato come Alfredo Hellman o Alberto Hellman (...-...) – calciatore argentino
 Gunnel Hellman coniugata Ahlin (1908-2007) – scrittrice svedese
 Hans Hellmann (1903-1938)-scienziato 
 Lillian Hellman (1905-1984) – drammaturga
 Martin Hellman (1945) – informatico e crittografo statunitense
 Monte Hellman (1929-2021) – regista e produttore statunitense

Altro
 Cratere Hellman – cratere meteoritico sulla superficie di Venere